Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в немецком Оберхофе со среды 5 января по воскресенье 9 января 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская эстафета 
Гонка прошла 5 января 2011 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 6 января 2011 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 7 января 2011 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 8 января 2011 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 9 января 2011 года.

* Евгений Устюгов — победитель малого Кубка мира по биатлону в масс-старте 2009/10.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 9 января 2011 года.

* Магдалена Нойнер — победитель малого Кубка мира по биатлону в масс-старте 2009/10.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после четвёртого этапа.

Примечания

Ссылки 
 4-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

4-й этап